Chilperyk II (ok. 450–493) – król Burgundów od 473 roku
 Chilperyk II (ok. 672–721) – król Franków od 715 roku